Kellein ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter H. Kellein (* 1940), deutscher Offizier
 Sandra Kellein (* 1958), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Kellein (* 1955), deutscher Kunsthistoriker